Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier III, se dispute du 23 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Lori McNeil.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Brighton
Sport en Angleterre en 1989
Tennis en octobre 1989